Budin bezeichnet:

 Budin, deutscher Name für Budyně, Okres Strakonice, Tschechien
 Budin, deutscher Name für Budín, Ortsteil von Boharyně, Okres Hradec Králové, Tschechien
 Budin, deutscher Name für Budín, Ortsteil von Rybníky, Okres Příbram, Tschechien
 Budin an der Eger, deutscher Name für Budyně nad Ohří, Tschechien
 Budín, slawische Bezeichnung für Buda, Ungarn

Budin ist der Familienname von:
 Emilio Budin (1877–1935), Schweizer Naturforscher und Tiersammler
 Gerhard Budin (* 1961), österreichischer Sprachwissenschaftler